Slater Koekkoek (né le  à Mountain, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2010, il commence sa carrière junior avec les Petes de Peterborough dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi au premier tour, en dixième position par le Lightning de Tampa Bay lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012. En 2014, il passe professionnel avec le Crunch de Syracuse, club ferme du Lightning dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey face aux Maple Leafs de Toronto. Le , il récolte son premier point dans la LNH une passe sur un but de Ondřej Palát contre les Flyers de Philadelphie.

Le , il est échangé aux Blackhawks de Chicago avec un choix de  ronde en 2019 en retour du défenseur Jan Rutta et d'un choix de  tour en 2019.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Canada en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
2011 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la LHO

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2010-2011 || Petes de Peterborough || LHO ||65 ||7 ||16 ||23 ||67 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Petes de Peterborough || LHO ||26 ||5 ||13 ||18 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2012-2013 || Petes de Peterborough || LHO || 40|| 6|| 22|| 28|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Spitfires de Windsor || LHO || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Spitfires de Windsor || LHO || 62|| 15|| 38|| 53|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Crunch de Syracuse || LAH ||75 ||5 ||21 ||26 ||44 || 3|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2014-2015 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||3 || 0||0 ||0 ||2 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Crunch de Syracuse || LAH || 60 || 5 || 10 || 15 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 9 || 0 || 1 || 1 || 2 || 10 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2016-2017 || Crunch de Syracuse || LAH ||48 || 2 || 11 || 13 || 14 ||22 ||1 ||6 ||7 ||4 
|-
|2016-2017 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||29 || 0 || 4 || 4 || 8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 35 || 4 || 4 || 8 || 18 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 9 || 1 || 0|| 1 || 4 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Crunch de Syracuse || LAH || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Blackhawks de Chicago || LNH ||22 || 1 || 4 || 5 || 10 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Blackhawks de Chicago  || LNH ||42 || 1 || 9 || 10 || 42 || 9 ||1 ||2 ||3 ||2 
|-
| 2020-2021 || Oilers d'Edmonton|| LNH || 18 || 1 || 0 || 1 || 2 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2021-2022 || Oilers d'Edmonton || LNH ||19 ||0 ||4 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Condors de Bakersfield || LAH || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - ||- ||- ||- ||- 

| 186 || 8 || 26 || 34 || 104 || 23 || 1 || 4 || 5 || 4

Au niveau international 

| 2011 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 7|| 1|| 1|| 2|| 2|| -5||align="left"|

Notes et références 

Naissance en février 1994
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Oilers d'Edmonton